Аллиша́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Аллишан (Верхняя Марна) — в департаменте Верхняя Марна.
 Фарж-Аллишан (Farges-Allichamps) — в департаменте Шер.